Куб — багатозначний термін. Може значити:

Наука 
Куб (від , первісно — «кубічна кістка для гри») — математичний термін:
 Куб у стереометрії  — шестигранний правильний багатогранник.
 Куб в алгебрі — третій степінь числа.
 Куб — розмовне позначення кубічного метра.
 Куби Фібоначчі — сімейство неорієнтованих графів.

Техніка 
 Куб (від , звідки також «кубок», «дзбан», «кубушка») — великий казан, бак і т. ін. для переганяння або кип'ятіння рідини
 Нагрівальний куб — великий бак для нагрівання води для промислових чи побутових потреб.
 Перегінний куб — апарат для переганяння рідин.
 «Куб» — радянський зенітно-ракетний комплекс системи військової ППО.
 «Куб-БЛА» — російський безпілотний літальний апарат.

Топонім 

 Куб — річка в Чусовському і Добрянському районах Пермського краю, притока Вільви
 Куб — річка в Свердловській и Тюменській областях, притока Лабути
 Куб — річка в Республіці Башкортостан, Пермському краю, Республіці Татарстан, притока Стрежу
 Великий Куб — річка в Гайнському районі Пермського краю
 Малий Куб — річка в Гайнському районі Пермського краю

Інше 
 «Куб» — телегра.
 Серія науково-фантастичних фільмів жахів:
 «Куб»
 «Куб 2: Гіперкуб»
 «Куб Нуль»
 OLAP-куб

Див. також 
 Кубик (значення)
 Кубова (залізниця)
 Кубізм
 Кубоподібна кістка

Примітки